Termin -{S45}- ima više značenja.

 S-oznake, S45: U slučaju nesreće ili ukoliko osetite da vam nije dobro potražite odmah lekarsku pomoć (pokazati etiketu gde je to moguće)
 -{USS S-45 (SS-156)}-, podmornica